Novostroika (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Novostroika (Khabàrovsk), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Novostroika (Volgograd), població de la província de Volgograd, a Rússia